XI чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги проходил с 29 сентября 2001 года по 21 апреля 2002 года.

Титул чемпиона России выиграла команда «Локомотив-Белогорье». Впервые в истории чемпионатов России в числе призёров оказались сразу два московских клуба: прошлогодний чемпион МГТУ-«Лужники» и дебютант Суперлиги «Динамо», возрождённое на базе команды МГФСО-«Олимп».

Лучшим игроком чемпионата, обладателем Приза Андрея Кузнецова, стал диагональный «Искры» Михаил Бекетов.

Предварительный этап 
На предварительном этапе команды провели четырёхкруговой турнир спаренными матчами по разъездному календарю. По итогам этих игр определились участники суперфиналов за 1-е и 3-е места и две команды, которые должны выбыть в высшую лигу «А».

Безоговорочным лидером была команда «Локомотив-Белогорье», перед началом сезона вернувшая в свой состав из зарубежных клубов Сергея Тетюхина, Вадима Хамутцких, Дмитрия Желтуху и Владислава Визовского. После долгой зарубежной карьеры вернулись в Россию и стали игроками «Белогорья» Евгений Митьков и Александр Климкин, а Руслан Олихвер усилил состав МГТУ-«Лужников».  

В то же время прежний лидер УЭМ-«Изумруда» Александр Герасимов уехал играть в Италию, и уральская команда, которая с 1997 по 2001 год постоянно была участником матчей за золотые медали, заняла четвёртое место, пропустив вперёд новичка Суперлиги «Динамо-МГФСО-Олимп», игру которого во многом определяли опытные Сергей Орленко и Сергей Ермишин.

Суперфиналы 
Суперфинал за 1-е место завершился убедительной победой «Локомотива-Белогорье». В трёх матчах с белгородцами МГТУ-«Лужники» взяли лишь одну партию и только в одном из проигранных сетов они набрали более 20 очков — в третьей партии первого матча, где лидировали со счётом 23:18, но довести дело до победы не смогли. В целом же преимущество «Локомотива» было подавляющим.

В серии за «бронзу» «Динамо-МГФСО-Олимп» было сильнее УЭМ-«Изумруда» и стал первым клубом, которому удалось завоевать медали в свой дебютный сезон в Суперлиге.

За 1-е место 
«Локомотив-Белогорье» — МГТУ-«Лужники» — 3—0

1-й матч

2-й матч

3-й матч

За 3-е место 
«Динамо-МГФСО-Олимп» — УЭМ-«Изумруд» — 3—2
 1-й матч. 13 апреля. Москва. 3:0 (25:18, 25:23, 25:23).
 2-й матч. 14 апреля. Москва. 3:2 (25:23, 37:35, 22:25, 23:25, 15:13).
 3-й матч. 17 апреля. Екатеринбург. 0:3 (22:25, 16:25, 17:25).
 4-й матч. 18 апреля. Екатеринбург. 1:3 (21:25, 25:21, 16:25, 20:25).
 5-й матч. 21 апреля. Москва. 3:1 (25:17, 25:21, 24:26, 25:19).

Призёры

Факты и статистика 
 Из 272 состоявшихся матчей 117 завершились со счётом 3:0, 96 — со счётом 3:1 и ещё 59 — 3:2.
 Во второй (и последний) раз параллельно турниру команд Суперлиги был проведён чемпионат дублирующих составов. Его победителем, как и в предыдущем сезоне, стали дублёры УЭМ-«Изумруда; а дублирующий состав чемпиона страны «Локомотива-Белогорье» занял последнее место.

Итоговое положение

Обзор высшей и первой лиг 
Всего в чемпионате России-2001/2002 принимали участие 72 команды: 12 в Суперлиге, 12 в высшей лиге «А», 25 в высшей лиге «Б» и 23 в первой лиге.

Высшая лига «А» 
Дюжина команд высшей лиги «А» провела свой турнир по туровой системе в четыре круга. Две путёвки в Суперлигу завоевали «Луч» и ЗСК-«Газпром», а два слабейших клуба — «Торпедо» и «Энергетик» — выбыли в высшую лигу «Б».

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

См. также 
 Кубок России по волейболу среди мужчин 2001

Примечания

Ссылки 
 Сайт Всероссийской федерации волейбола
 Архив газеты «Спорт-Экспресс»

2001 год в волейболе
2002 год в волейболе